

Codici 
 Q9 – codice vettore IATA di Afrinat International A

Televisione 
 Q9 – serie televisiva della BBC